Riegersburg kan syfta på:

 Riegersburg (Steiermark), en österrikisk kommun i delstaten Steiermark
 Riegersburg (fästning), en fästning i ovannämnda kommun
 Riegersburg (Niederösterreich), en tätort i den österrikiska delstaten Niederösterreich
 Slottet Riegersburg, ett slott i denna ort